Ben Hian (1969-), coureur d'ultra-trail américain.
Eng Hian (1977-), joueur de badminton indonésien.